Леван Луарсабович Магалов (10 августа 1879, Тифлис — 22 августа 1926, Мюнхен) — Из дворян г. Тифлиса. Князь. Участник Русско-японской и Первой мировой войны. Командир Татарского конного полка Кавказской туземной конной дивизии.

Родился в Тифлисе. Отец — князь Луарсаб Александрович Магалов (Магалашвили; 1843—1927), камергер Высочайшего Двора, неоднократно избирался предводителем дворянства Тифлисской губернии; мать — Мариам Дмитриевна Магалова (урожд. Меликова; в первом браке — замужем за князем Мамия Гуриели), внучка Соломона Теймуразовича Меликова (Меликишвили), надворного советника, дипломата, убитого вместе с А. С. Грибоедовым во время захвата российского посольства. 

Братья и сестра:  

 Дмитрий (1874—1942, Франция), супруга — Башкирова Варвара Николаевна (1893, Санкт-Петербург—1955, Ницца), дети: Александра (г.р.1909), Никита. 2-я жена — Башкирова Татьяна Николаевна (родная сестра 1-й жены), сыновья: Дмитрий (1920—1944), Леван (1928—1979).

 Александр (1878—1927, Франция), супруга — Ольга Ивановна Думбадзе, дочь И.А.Думбадзе, сын — Луарсаб (Илларион). Погиб в 1937 году во время Гражданской войны в Испании.
 Елизавета (ум. в 1975)

В 1899 году окончил Пажеский корпус. Был выпущен хорунжим в 1-й Волгский полк Терского казачьего войска. С 25 ноября 1902 года в 1-м Сунженско-Владикавказском полку.

Участник русско-японской войны 1904-05. 9 июня 1904 года переведён во 2-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска.

На 1-е января 1909 года подъесаул 1-го Сунженско-Владикавказского ген. Слепцова полка Терского казачьего войска.

С 1916 года полковник Татарского конного полка. 29 июня 1917 года постановлением Георгиевской Думы полка за бой у Калуша был награждён Георгиевским крестом 4-й степени за то, что  В январе 1918 года принимал участие в разоружении солдат Русской армии в Закавказье, что привело к Шамхорской резне. Эмигрировал в Германию. Умер от туберкулеза.

 Жена (с 1907 года) — Софья Николаевна Баратова (Бараташвили; 1884—1977). Сын — Николай (г.р.1908)

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом  (1904)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом  (1906)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами  (1906)
 Высочайшее благоволение  (1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст.  (1917)
 Георгиевский крест 4-й ст. с лавровой веточкой  (1917, Временное правительство)

Примечания

Ссылки
 князь Магалов Леван Лаурсабович

Родившиеся в 1879 году
Умершие в 1926 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Тбилиси
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)